Бельский повят () — повят (район) в Польше, входит как административная единица в Подляское воеводство. Центр повята — город Бельск-Подляски. Занимает площадь 1385,2 км². Население — 56 879 человек (на 30 июня 2015 года).

Административное деление

Демография 
Население повята дано на 30 июня 2015 года.

Примечания

Ссылки 

 Официальная страница повята

 
Поветы Подляского воеводства